Pascal Cagni (1961- ) : dirigeant d’entreprise français ;
 Umberto Cagni (1863-1932) : alpiniste, explorateur polaire et amiral de la marine royale italienne.